Kid Twist ist der Spitzname folgender Personen:

* Kid Twist, Spitzname von Abe Reles (1906–1941), US-amerikanischer Krimineller, Mitglied der Murder. Inc
 Kid Twist, Spitzname von Max Zwerbach (1884–1908), US-amerikanischer Krimineller, Anführer der Eastman Gang